Villaines-sous-Bois, municipi al departament de la Vall d'Oise (regió de  l'Illa de França)
 Villaines-la-Carelle, municipi al departament de Sarthe (regió de País del Loira, França)
 Villaines-en-Duesmois, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Villaines-la-Gonais, municipi al departament de Sarthe (País del Loira)
 Villaines-la-Juhel, municipi al departament de Mayenne (País del Loira)
 Villaines-sous-Lucé, municipi al departament de Sarthe (País del Loira)
 Villaines-sous-Malicorne, municipi al departament de Sarthe (País del Loira)
 Villaines-les-Prévôtes, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Villaines-les-Rochers, municipi al departament d'Indre i Loira (regió de  Centre-Vall del Loira)
 Cantó de Villaines-la-Juhel, cantó al districte de Mayenne del departament de Mayenne (País del Loira)